Bern
 Bern (distrikt)
 Bern (kanton)